Bills kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bills (ö), 
 Bills (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar